Kema kan syfta på följande:

 Kema (socken), Tibet, Kina
 KemaNobel, tidigare svenskt kemiföretag